Медзана () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 873 человека (2008 г.), плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 38020. Телефонный код — 0463.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060819032457/http://www.comunemezzana.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики